Яроватка:
 Яроватка (река) — река в Архангельской области России
 Яроватка (село) — село в Черкасской области Украины